Orthmann ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Ortmann.

Namensträger 
 Erich Orthmann (1894–1945), deutscher Dirigent
 Ernst Orthmann (1859–1922), deutscher Gynäkologe
 Eva Orthmann (* 1970), deutsche Iranistin
 Felix Orthmann (* 1996), deutscher Volleyballspieler
 Hanna Orthmann (* 1998), deutsche Volleyballspielerin
 Hans-Jürgen Orthmann (* 1954), deutscher Leichtathlet
 Wilhelm Orthmann (1901–1945), deutscher Physiker
 Winfried Orthmann (* 1935), deutscher Archäologe

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname